Mexikó
Quiroga, település Michoacán államban

 Spanyolország
Quiroga, község Spanyolországban, Galicia autonóm közösségben, Lugo tartományban
Quiroga, járás (comarca) Spanyolország Galicia autonóm közösségében